Dinara, planina u Dinarskom gorju na granici Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine
 Omiška Dinara, brdo istočno od Omiša
 Dinara od Heretije, prozelitska kraljica Heretije